Rosenberger ist der Name eines böhmischen Adelsgeschlechts, siehe Rosenberg (Adelsgeschlecht)

Rosenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Rosenberger (1900–1967), deutsch-US-amerikanischer Autorennfahrer und Kaufmann
 Alois Rosenberger (* 1960), österreichischer Politiker (ÖVP)

 Benjamin Rosenberger (* 1996), österreichischer Fußballspieler

 Bernhard Rosenberger (* 1963), deutscher Medienforscher und Unternehmensberater
 David Rosenberger (1896–1956), deutsch-sowjetischer Politiker und Vorsitzender des Zentralen Exekutivkomitees der Wolgadeutschen
 Eugenie Rosenberger (1838–1931), deutsche Schriftstellerin
 Ferdinand Rosenberger (1845–1899), deutscher Physikhistoriker

 Gustav Rosenberger (1909–1983), deutscher Tierarzt, Chefredakteur und Hochschullehrer für Veterinärmedizin
 Hans Rosenberger (1904–1977), österreichischer Politiker
 Heinz J. Rosenberger (1937–1999), österreichischer Unternehmer
 Iris Rosenberger (* 1985), deutsch-türkische Schwimmerin
 Johannes Rosenberger (* 1965), österreichischer Filmproduzent
 Katharina Rosenberger (* 1971), Schweizer Komponistin und Klangkünstlerin
 Kristopher Rosenberger (* 1969), österreichischer Rallye-Rennfahrer
 Martin Rosenberger (* 1994), deutscher Skeletonpilot

 Michaela Rosenberger (* 1960), deutsche Gewerkschafterin
 Nicole Rosenberger Staub (* 1965), Schweizer Kommunikationswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Otto Schmitt-Rosenberger (1928–2004), deutscher Kunstkritiker und Schriftsteller
 Otto August Rosenberger (1800–1890), deutscher Astronom
 Paul Rosenberger (1897–1981), österreichischer Politiker
 Peter Rosenberger (* 1972), deutscher Politiker (CDU)
 Peter Rosenberger (Mediziner) (* 1970), deutscher Mediziner
 Raimund Rosenberger (1917–1990), deutscher Komponist
 Robin Rosenberger (* 2004), deutscher Fußballspieler
 Sieglinde Rosenberger (* 1957), österreichische Politikwissenschaftlerin
 Sigrid Rosenberger (* 1940), deutsche Leichtathletin
 Veit Rosenberger (1963–2016), deutscher Althistoriker
 Waldemar Rosenberger (1849–1918), deutsch-russischer Ingenieur und Entwickler der Plansprache Idiom Neutral
 Wilhelm Rosenberger (1891–1979), deutscher Verbandsfunktionär 

Rosenberger steht für:
 Rosenberger (Mondkrater), ein Einschlagkrater auf den Mond
 Rosenberger Hochfrequenztechnik, ein deutsches Industrieunternehmen
 Rosenberger-Restaurant, eine österreichische Restaurantkette
 Rosenberger Rohrbearbeitungsmaschinen, ein deutsches Maschinenbauunternehmen

Siehe auch:
 Rosenberg